Сьюзен Фавлер — американський письменник.
 2762 Фавлер (2762 Fowler) — астероїд головного поясу.